Il singolare dell'International Women's Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Meredith McGrath era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Nathalie Tauziat ha battuto in finale 3–6, 6–0, 7–5  Chanda Rubin.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

International Women's Open 1995